Милена може да се отнася до:

 Милена – певица
 Милена Буржева
 Милена Живкова
 Милена Кирова – литературен критик
 Милена Рука
 Милена Цанева – литературовед